Гонконг впервые участвовал в Олимпийских играх в 1952 году как британская колония. С тех пор Гонконг принимает участие во всех летних Олимпийских играх, за исключением пробойкотированных им XX Олимпийских Игр в Москве 1980 года. Спортсмены Гонконга, который за всю историю участия территории в Играх представляли 193 мужчины и 70 женщин, выступали в соревнованиях по бадминтону, боксу, велоспорту, гребле, дзюдо, конному спорту, лёгкой атлетике, настольному теннису, парусному спорту, плаванию, прыжкам в воду, стрельбе, стрельбе из лука, триатлону, фехтованию, хоккею на траве. Наиболее крупную делегацию Гонконг выставил на Играх 1988 года, где выступали 48 гонконгских атлетов.

Спортсмены Гонконга завоевали на летних играх 1 золотую,1 серебряную и 1 бронзовую медали в парусном спорте, настольном теннисе и велоспорте.

Гонконгский Национальный Олимпийский Комитет был основан в 1950 году как Федерация любительского спорта. Ныне же эта организация известна как Федерация спорта Гонконга и Национальный Олимпийский комитет, представляя в настоящее время специальный административный район Китая.

Также эта делегация является постоянным участником Зимних олимпийских игр с 2002 года. На них её представляли три спортсменки, участвовавших в состязаниях по шорт-треку. Медали на зимних Играх олимпийцы Гонконга не завоёвывали.

В Гонконге проходили соревнованию по конному спорту в рамках Олимпийских игр 2008 года, что было обусловлено наличием карантинных ограничений для лошадей, сделавших невозможным проведение турнира конников в Пекине.

Медалисты

Таблица медалей

Летние Олимпийские игры

Зимние Олимпийские игры

Медали по видам спорта

См. также 
 Список знаменосцев Гонконга на Олимпийских играх

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com
 Гонконг на сайте Международного олимпийского комитета
 Спортивная федерация и олимпийский комитет Гонконга